Uefa Nations League 2020/2021 var den andra säsongen av Uefas landslagsturnering Nations League. Samtliga 55 medlemmar i Uefa var berättigade att tävla i 2020/2021 års upplaga. Denna upplaga av Nations League kom också bli en del av det europeiska kvalspelet till VM 2022, i likhet med kvalspelet till EM 2020.

Nationer och format
Alla 55 medlemmarna i Uefa var  berättigade att tävla i 2020/2021 års upplaga av Uefa Nations League. De 55 nationerna delades upp i fyra divisioner, med 16 lag i division A, B och C samt 7 lag i division D. Indelningen skedde efter resultaten från Uefa Nations League 2018/2019.

Formatet för denna säsong ändrades i september 2019 efter ett möte som Uefa arrangerade i Ljubljana. Division A, B och C består av fyra grupper med fyra lag, medan League D består av en grupp av fyra lag och en grupp av tre lag. Detta format säkerställer att lag i samma grupp, för nästan alla grupper, spelar sina sista matcher samtidigt. Det ökar också antalet Nations League-matcher från 138 till 162 och minimerar antalet vänskapsmatcher. I division A tävlar lagen om att bli Uefa Nations League-mästare. De fyra gruppvinnarna i League A kvalificerar sig för Nations League Finals i juni 2021, som spelas i ett utslagsformat, som består av semifinaler, bronsmatch och final. Lagen tävlar också om uppflyttning och nedflyttning till en högre eller lägre division. I varje division flyttas de fyra gruppvinnarna (förutom division A) upp, medan de lägst placerade lagen i varje grupp (utom division D) flyttas ner.

League A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League D

League A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

League B

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

League C

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Nedflyttningsspel

League D

Grupp 1

Grupp 2

Slutställning

Referenser

Uefa Nations League
Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Europa
2021 i Europa